Karakax – powiat w Chinach, w regionie autonomicznym Xinjiang, w prefekturze Hoten
 Karakax He – rzeka w Chinach, w regionie autonomicznym Xinjiang